NGC 5979 (другие обозначения — PK 322-5.1, ESO 136-PN3) — планетарная туманность в созвездии Южный Треугольник.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5979
Южный Треугольник (созвездие)
Планетарные туманности